Grasleiten ist der Ortsname von

 Grasleiten (Huglfing), Ortsteil der Gemeinde Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, siehe insbesondere das dortige Gut Grasleiten
 Grasleiten (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern